O Campeonato Carioca de Futebol de 2000 foi a 102ª edição do torneio. O  conquistou o bicampeonato estadual ao vencer o  em duas partidas na final. Na primeira partida, o Flamengo venceu por 3 a 0, e na segunda partida, o Flamengo conseguiu vencer por 2 a 1. Na segunda partida, o Vasco começou vencendo, mantendo viva a esperança do título, mas acabou sofrendo a virada, com Reinaldo e Tuta marcando para o rubro-negro.

Fase Seletiva

Grupo A

Grupo B

Taça Guanabara

Taça Rio

Final

Primeiro jogo

Segundo jogo

Premiação

Ver também 
 Campeonato Carioca de Futebol